Bonnefont est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Anissa Bonnefont (1984-), cinéaste française

Toponyme 

 Bonnefont, commune française des Hautes-Pyrénées.